Amerikaanse Maagdeneilanden:
Annaberg (Saint John), voormalige plantage op het eiland Saint John

Duitsland:
Landkreis Annaberg, een voormalig district in de deelstaat Saksen
Annaberg-Buchholz, een stad in de deelstaat Saksen

Oostenrijk:
Annaberg (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Annaberg-Lungötz, een gemeente in de deelstaat Salzburg

Polen:
Jelenino (powiat Drawski) (Duits: Annaberg), een plaats in de woiwodschap West-Pommeren
Góra Świętej Anny (Opole) (Duits: St. Annaberg), een dorp in de woiwodschap Opole